O Campeonato Baiano de Futebol Juvenil é uma competição realizada no estado da Bahia para jogadores com menos de 17 anos. A primeira edição ocorreu em 1965 e só veio ter a sua segunda em 1993, durando até hoje.

Lista de campeões

Títulos por equipe

Ver também 
Campeonato Baiano de Futebol de Juniores
Campeonato Baiano de Futebol Infantil

Competições de futebol de categorias de base da Bahia